Брэнди Кармина Рид (; род. 17 февраля 1977 года в Сан-Франциско, Калифорния, США) — американская профессиональная баскетболистка, выступавшая в женской национальной баскетбольной ассоциации. Была выбрана на драфте ВНБА 1998 года в третьем раунде под общим двадцать восьмым номером клубом «Финикс Меркури». Играла на позиции лёгкого форварда.

Ранние годы 
Брэнди Рид родилась 17 февраля 1977 года в городе Сан-Франциско (штат Калифорния), а училась там же в средней школе Бальбоа, в которой выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Финикс Меркури»
Игроки «Миннесота Линкс»
Игроки «Бирмингем Пауэр»
Игроки ЖБК «Бешикташ»